Conington (South Cambridgeshire)
 Conington (Huntingdonshire)